Константин Философ может означать:

 Константин Философ (Костенецкий) — болгарский книжник XIV—XV веков.
 Константин (Кирилл) Философ — святой, византийский миссионер, создатель перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.
 Константин Философ — болгарский 6-серийный художественный фильм 1983 года о Константине (Кирилле) Философе.